Александр Аппен:
 Аппен, Александр Алексеевич (1910—1979) — советский ученый в области химии и технологии неорганических материалов.
 Аппен, Александр Петрович (1893—1937) — советский военный разведчик.